Die Abkürzung H2A, H-2A oder H-IIA bezeichnet:

Histone H2A, eine Komponente höherer DNA-Struktur in eukaryotischen Zellen
H-IIa, eine japanische Trägerrakete 
H2A-Visum, ein temporäres Visum für die U.S.A.

H2A